Dasytrogus är ett släkte av skalbaggar. Dasytrogus ingår i familjen Melolonthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Dasytrogus